Тимофей Моро́зов:
 Морозов, Тимофей Андреевич (более известный как Тима Белорусских; род. 1998) — белорусский певец, автор песен, композитор и музыкант.
 Морозов, Тимофей Иванович (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Тимофей Саввич (1823—1889) — русский промышленник, мануфактур-советник, купец 1-й гильдии из купеческого рода Морозовых.